Сезон 2009/10 — 12 сезон для ФК Вольфсбург в Бундеслиге и 64 сезон с момента основания клуба.

Межсезонье 
Так как в сезоне 2008/09 Вольфсбург впервые смог выиграть Бундеслигу, то в сезоне 2009/10 он впервые смог поучаствовать в Лиге чемпионов УЕФА, начав её с группового этапа.

Сразу после окончания победного сезона, из за финансовых разногласий с руководством клуба, Феликс Магат оставил пост главного тренера Вольфсбурга и перешёл в Шальке-04. На его место был назначен Армин Фе, Чемпион Германии и Футбольный тренер года в Германии 2007.

Трансферы

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Volkswagen.

Состав

В начале сезона

Основной состав

Тренерский штаб

В конце сезона

Основной состав

Тренерский штаб

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Германии по футболу

Кубок Германии по футболу 2009/2010

Бундеслига 2009/2010

Турнирная таблица

Результаты по турам

Результаты матчей 

После этого матча руководство клуба, крайне неудовлетворённое результатами выступлений, сместило Армина Фе с должности главного тренера. Его место временно занял Лоренц-Гюнтер Кёстнер, который до этого являлся главным тренером резервистов клуба.

После окончания сезона Лоренц Кёстнер вернулся к резервистам, а Вольфсбург подписал себе нового тренера: английского специалиста Стива Макларена.

Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 

По результатам первой половины матчей в Лиге Чемпионов, Вольфсбург находился на втором месте в своей группе, и многими СМИ считался основным претендентом на выход из группы. Московскому ЦСКА прогнозировали вылет в Лигу Европы.

Поражение в последнем матче не позволило Вольфсбургу продолжить выступления в Лиге чемпионов. Как команда занявшая третье место они опустились в Лигу Европы.

Лига Европы УЕФА 2009/2010

1/16 финала 
По результатам жеребьёвки в соперники Вольфсбурга выпал испанский клуб «Вильярреал».

1/8 финала 
Выиграв в 1/16 у Вильярреала, с общим счётом за два матча 6:3, Вольфсбург пробился в 1/8 финала, где он столкнулся с двукратным чемпионом России Рубином, который в 1/16 обыграл Хапоэль со счётом 3:0. Матчи 1/8 прошли 11 и 18 марта 2010 года.

После ничьи в первом матче 1/8 финала Вольфсбург был нацелен только на победу. Основной вратарь Диего Бенальо не успели восстановиться к началу ответного матча, и в воротах волков остался Марвин Хитц. Также своей команде не смог помочь и нападающий Графите, который в прошлом сезоне был лучшим нападающим Бундеслиги.

1/4 финала 
Жеребьёвка четверть- и полуфиналов состоялась 19 марта 2010 года. По её результатам соперником Вольфсбурга в 1/4 стал английский клуб Фулхэм, который в 1/16 прошёл украинский Шахтёр (2:2, 1:1), а в 1/8 итальянский Ювентус (1:3, 4:1). Матчи 1/4 прошли 1 и 8 апреля 2010 года.

Возвращение в ворота Диего Бенальо не помогло Вольфсбургу: он дважды проиграл Фулхэму и не смог продолжить выступление в Лиге Европы. А Фулхэм в полуфинале прошёл Гамбург (0:0, 1:2), и в финале все 90 минут с честью сражался против Атлетико, пропустив победный для испанцев гол только в добавленное время: 2:1.

Статистика

Статистика игроков 

В графе «Игры» до знака + указаны выходы в стартовом составе, а после — выходы на замену.  В графе «Голы», в скобках указаны голы, забитые с пенальти.  Источник: championat.ru  Примечания:

Рейтинг бомбардиров 

В статистику включены только официальные матчи.

Рейтинг в чемпионатах

Бундеслига 

 Источник: championat.ru

Лига Чемпионов УЕФА 

 Источник: championat.ru

Лига Европы УЕФА 

 Источник: championat.ru

Дисциплинарные показатели 

 В статистику включены только официальные матчи.  Источник: championat.ru

Общая статистика 

 В статистику включены только официальные матчи.  Источник: www.championat.ru

См. также 
 ФК «Вольфсбург» в Еврокубках

Примечания 

2009/2010
Вольфсбург